Сборная Чехословакии по хоккею — ныне несуществующая хоккейная сборная, была одной из сильнейших в мире.
Расформирована в 1992 году в связи с разделением государства. Членство Чехословакии в IIHF унаследовала Чехия.

Достижения

Выступления на чемпионатах мира 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Год !! Место проведения !! Результат
|-
| 1920 || Антверпен, Бельгия ||bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1924 || Шамони, Франция ||4-е место
|-
| 1928 || Санкт-Мориц, Швейцария || align="center" colspan="3"| участие
|-
| 1931 || Крыница-Здруй, Польша ||4-е место
|-
| 1933 || Прага, Чехословакия || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1934 || Милан, Италия ||5-е место
|-
| 1935 || Давос, Швейцария ||4-е место
|-
| 1936 || Гармиш-Партенкирхен, Германия ||4-е место
|-
| 1937 || Лондон, Великобритания ||6-е место
|-
| 1938 || Прага, Чехословакия || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1939 || Цюрих/Базель, Швейцария ||4-е место
|-
| 1947 || Прага, Чехословакия || bgcolor=gold| Золото
|-
| 1948 || Санкт-Мориц, Швейцария || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1949 || Стокгольм, Швеция || bgcolor=gold| Золото
|-
| 1952 || Осло, Норвегия ||4-е место
|-
| 1953 ||colspan="3"| Результаты матчей с участием сборной аннулированы.|-
| 1954 || Стокгольм, Швеция ||4-е место
|-
| 1955 || Крефельд/Дортмунд/Кёльн, ФРГ || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1956 || Кортина д'Ампеццо, Италия ||5-е место
|-
| 1957 ||Москва, СССР || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1958 || Осло, Норвегия ||4-е место 
|-
| 1959 || Прага/Братислава, ЧССР || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1960 || Скво-Велли, США ||4-е место
|-
| 1961 || Женева/Лозанна, Швейцария || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1963 || Стокгольм, Швеция || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1964 || Инсбрук, Австрия || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1965 || Тампере, Финляндия || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1966 || Любляна, Югославия || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1967 || Вена, Австрия ||4-е место
|-
| 1968 || Гренобль, Франция || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1969 || Стокгольм, Швеция || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1970 || Стокгольм, Швеция || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1971 || Берн/Женева, Швейцария || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1972 || Прага, Чехословакия || bgcolor=gold| Золото
|-
| 1973 || Москва, СССР  || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1974 || Хельсинки, Финляндия || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1975 || Мюнхен/Дюссельдорф, ФРГ || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1976 || Катовице, Польша || bgcolor=gold| Золото
|-
| 1977 || Вена, Австрия || bgcolor=gold| Золото
|-
| 1978 || Прага, ЧССР || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1979 || Москва, СССР || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1981 || Гётеборг/Стокгольм, Швеция || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1982 || Хельсинки/Тампере, Финляндия || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1983 || Дюссельдорф/Дортмунд/Мюнхен, ФРГ || bgcolor=silver| Серебро
|-
| 1985 || Прага, ЧССР || bgcolor=gold| Золото
|-
| 1986 || Москва, СССР ||5-е место
|-
| 1987 || Вена, Австрия || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1989 || Стокгольм/Сёдертелье, Швеция || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1990 || Берн/Фрибур, Швейцария || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|-
| 1991 || Турку/Хельсинки/Тампере, Финляндия ||6-е место
|-
| 1992 || Прага/Братислава, Чехословакия || bgcolor="#cc9966"| Бронза
|}

 Выступления на чемпионатах Европы *см. Сборная Богемии по хоккею с шайбой''

Исторические названия сборной 
Сборная Богемии по хоккею → Сборная Чехословакии по хоккею → Сборная ЧСФР по хоккею → Сборная Чехии по хоккею

См.также 
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Богемии по хоккею

Примечания

Ссылки 
 

 
Хоккей с шайбой в Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой